Gora Lebedeva kan avse:

 Gora Lebedeva, Antarktis
 Burhan Buuday Uul, Mngoliet